Реза — у часи Київської Русі — лихварський процент.

 Рецца́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.